Кратер Минковский () — большой древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь немецкого математика Германа Минковского (1864—1909) и германо-американского астрофизика Рудольфа Минковского (1895—1976); утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера Минковский являются кратер Стоней на западе; кратер Бальде на северо-западе; кратер Каррер на севере-северо-востоке; кратер Физо на востоке-юго-востоке и кратер Леметр на юге-юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 107,5 км, глубина 2,9 км.

Кратер Минковский имеет циркулярную форму и значительно разрушен. Вал сглажен и перекрыт множеством кратеров различного размера. высота вала над окружающей местностью достигает 1560 м, объем кратера составляет приблизительно 13200 км³.  Дно чаши относительно ровное, северо-восточная часть затоплена и выровнена темной базальтовой лавой. В центре чаши расположено поднятие местности перекрытое сателлитным кратером Минковский S. Западная часть чаши испещрена множеством мелких кратеров. В юго-западной части чаши расположен концентрический кратер.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны